Rhogogaster är ett släkte av steklar som beskrevs av Friedrich Wilhelm Konow 1884. Rhogogaster ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladsteklar
Rhogogaster